AOC har flere betydninger:

 AOC kan være en forkortelse for
 Alexandria Ocasio-Cortez, amerikansk kongresmedlem
 Air operator's certificate
 Appellation d'origine contrôlée
 AOC International
 Restaurant AOC - Aarø & Co